Jiangxi Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangxi (köping i Kina, Guangxi), 
 Jiangxi (köping i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar